Григорий Ильич Новицкий (? — ок. ) — русский этнограф малороссийского происхождения, миссионер, дипломат. Резидент гетмана Ивана Мазепы в Речи Посполитой. Сопровождал Филофея (Лещинского) в миссионерских поездках к остякам (ханты) и вогулам (манси). Автор первой этнографической монографии на русском языке и первого научного труда про хантов «Краткое описание о народе остяцком» (1715), один из образованнейших людей своего времени.

Биография
Родом из казацкой старшины, сын казацкого военного деятеля Ильи Фёдоровича Новицкого, свояк Филиппа Орлика. 

Учился в Киево-Могилянской академии.
За участие в выступлении Мазепы, раскаявшись, был сослан в Сибирь. В Тобольске с 1712 года. Участвовал в миссионерских поездках митрополита Филофея (Лещинского) по средней и нижней Оби к хантам (остякам) и манси (вогулам) (1712—1715). По результатам экспедиций Новицким была написана книга «Краткое описание о народе остяцком», в которой содержатся сведения о хозяйстве, материальной и духовной культуре этих народов. Эта книга была одним из первых в мировой науке чисто этнографических описаний. В описании истории народов севера Сибири следовал работам русского историка-летописца Семена Ремезова и нидерландского учёного-естествоиспытателя Н. К. Витсена

Убит хантами — противниками крещения.

Сочинение Новицкого было издано на немецком языке (Das Leben und die Gewohnheiten der Ostjaken) в 1721 году, а на русском языке вышло в свет лишь в 1884 году.

Список произведений 
 Новицкий Г. И. Краткое описание о народе остяцком // Памятники древней письменности. — Том 53. — СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1884. — VI, 116 с.

Литература 
Научная
 Токарев С. А. История русской этнографии. — М.: Наука, 1966. — С. 76-78.
Художественная
 Иванов А. Тобол. Роман. — М.: Литагент; ООО «АСТ», 2017. 
Новицкий — один из главных персонажей в романе А. В. Иванова «Тобол» (2017).

Примечания 

Персоналии, чья дата рождения не установлена
Этнографы Российской империи
Выпускники Киево-Могилянской академии
Ссыльные в Тюменской области